Carmine bezeichnet:

 Carmine (Vorname), Personen mit diesem männlichen italienischen Vornamen
 Carmine Abate, Dichter
 Carmine Chiellino, alternativ Carmine Gino Chiellino, interkultureller, in Deutschland ansässiger Literaturwissenschaftler und Dichter

Carmine ist der Familienname folgender Personen:
 Pietro Carmine (1841–1913), italienischer Ingenieur und Politiker
 Renato De Carmine (1923–2010), italienischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Stefania Carmine (* 1966), Schweizer Radrennfahrerin

Carmine heißen die Orte
 Carmine Inferiore und Carmine Superiore, Ortsteile von Cannobio
 Carmine (Texas) in den Vereinigten Staaten

Carmine bezeichnet
 Carmine (Rebsorte), eine Rebsorte
 San Niccolò del Carmine, eine Kirche in Siena